1-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Ленинского района) — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне

История 
Дивизия формировалась в Ленинском районе Москвы из добровольцев в возрасте от 17 до 55 лет, не подлежавших призыву и не занятых в оборонной промышленности. В первые два дня в ополчение вступили 12 тысяч человек.

В дивизию вступили добровольцы с крупнейших предприятий района: станкостроительного завода «Красный пролетарий», станкозавода имени Серго Орджоникидзе, 2-го шарикоподшипникового завода, карбюраторного завода, завода ЭНИМС, ГЭС № 2, завода «Лифт», завода «Главполиграфмаш», 1-го таксомоторного парка, Наркомцветмета, Наркомата автотранспорта, кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и других.

Пришли преподаватели и научные работники институтов: Горного, Стали и сплавов, Нефтяного, Текстильного и ряда институтов Академии Наук. В дальнейшем пополнялась также из жителей Сокольнического района Москвы и Орехово-Зуевского и Ленинского районов Московской области. Командиром дивизии, а также командирами полков, артдивизионов и большинства батальонов стали кадровые военные.

Дивизия формировалась со 2 по 7 июля в Московском Горном институте, на Большой Калужской улице. На рассвете, 9 июля 1941 года части дивизии походным маршем прошли по улицам столицы, направляясь в район строительства оборонительных сооружений под Москвой. В середине июля дивизия совершила переход по маршруту Медынь — Юхнов — Спас-Деменск. По прибытии заняла 2-ой оборонительный рубеж, в 10 км западнее Спас-Деменска, где занималась боевой подготовкой и строительством оборонительных сооружений.

30 июля 1941 года вошла в состав 33-й армии Резервного фронта. Командиром назначен генерал-майор Н. Н. Пронин. 15 августа 1941 года дивизия была зачислена в состав действующей армии как 60-ая стрелковая дивизия.

1283-й стрелковый полк в конце августа 1941 года был направлен на р. Десну на смену 100-й стрелковой дивизии после Ельнинской битвы, использовал 317-ю полевую почтовую станцию соседней 222-й стрелковой дивизии, встретил «Тайфун» в первый же день — 2 октября. Судьба его неизвестна.
 
Остальные части дивизии с 3 октября 1941 года дралась в окружении севернее г. Спас-Деменск Калужской области.

3 февраля 2022 года скончался последний участник 1-й дивизии народного ополчения полковник в отставке Виктор Владимирович Прокофьев.

Состав 
В дивизию первоначально входили:
 1-й стрелковый полк;
 2-й стрелковый полк;
 3-й стрелковый полк;
 запасной стрелковый полк;
 45-мм артиллерийский дивизион;
 76-мм артиллерийский дивизион;
 152-мм артиллерийский дивизион;
 самоходно-артиллерийский полк;
 отдельная самокатно-разведывательная рота;
 отдельная рота связи;
 сапёрная рота;
 медико-санитарный батальон;
 автотракторная рота;
 танковая рота
 взвод ОО НКВД.
с 11-го августа 1941 года дивизия была переформирована по штатам стрелковой дивизии НКО и её состав стал следующим:
 1281-й стрелковый полк;
 1283-й стрелковый полк;
 1285-й стрелковый полк;
 969-й артиллерийский полк;
 71-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион;
 696-й сапёрный батальон;
 857-й батальон связи;
 491-й медико-санитарный батальон.

Подчинение

Командиры 
 Пронин, Николай Нилович (02.07.1941 — 17.07.1941), генерал-майор;
 Котельников, Леонид Иванович (18.07.1941 — 15.08.1941), генерал-майор.

Память 
 На фасаде здания Московского горного института на Ленинском проспекте, 6, укреплена мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь в июле 1941 года шло формирование 1-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Ленинского района. Памятник создан по инициативе, на средства и силами студентов и преподавателей двух столичных вузов — Московского горного института и Московского института стали и сплавов.
 Существует несколько музеев, экспозиции которых посвящены истории дивизии, в том числе в Кременках, Протвино, в московском лицее № 1561.
 Школа № 862 до вхождения в 2014 году в московский лицей № 1561 носила имя 1-й дивизии народного ополчения Москвы.

См. также 
 60-я стрелковая дивизия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны
 Справочник
 Справочник
 Судьба воинов дивизии
 Народное ополчение Москвы
 Победа 1945
  // Канал о Войне, оружии и истории. 11 февраля 2020.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Дивизии народного ополчения СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году